Sweeten ist der Familienname folgender Personen:

 Madylin Sweeten (* 1991), amerikanische Schauspielerin
 Sawyer Sweeten (1995–2015), amerikanischer Kinderschauspieler und Bruder von Sullivan Sweeten
 Sullivan Sweeten (* 1995), amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Swieten